Hieronder staan alle eindstanden van de Ronde van Spanje 2010, ook worden de uitvallers vermeld.

Eindklassement

Nevenklassementen

Uitvallers

Ronde van Spanje 2010